Il collegio elettorale di Trieste II fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1963 al 1993; fu istituito dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, avente ad oggetto la revisione dei collegi della regione Friuli-Venezia Giulia già previsti dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30.

Territorio
Il collegio comprendeva la parte del comune di Trieste non inclusa nel collegio di Trieste I, nonché i seguenti comuni: Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina.

Dati elettorali

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Trieste II